Сингуву, Блок 15/06 () – нефтяное месторождение в Анголе. В акватории Атлантического океана на 330 км северо-западнее Луанды. Открыто в апреле 2010 года. Глубина океана в районе месторождения достигает 1400 м.

Нефтеносность связана с раннемиоценовыми отложениями. Начальные запасы нефти составляет 25 млн. тонн.

Оператором блока 17 является итальянская нефтяная компания Eni (35%) и его партнерами являются: ангольская Sonangol (25%), китайская Sinopec (10%), французская Total (15%), канадская Falcon Oil (5%), бразильская Petrobras (5%) и норвежская Statoil (5%).

Нефтяные месторождения Анголы